Щур — украинская фамилия. Известные носители:
 Щур, Владимир Иванович (род. 1953) — украинский скульптор.
 Щур, Виталий Леонидович (род. 1987) — российский борец.
 Щур, Лев Николаевич (род. 1952) — советский и российский физик-вычислитель.
 Щур, Максим (род. 1977) — белорусский поэт, переводчик, эссеист.
 Щур, Феодосий Андреевич (1915—1954) — Герой Советского Союза (1944).

См. также 
 Щур — птица семейства вьюрковые.
 Щуры — род птиц семейства вьюрковые.
 Щурово